Proceedings of the Hawaiian Entomological Society — американский научный журнал, посвящённый проблемам энтомологии и всестороннему исследованию насекомых. Основан в 1906 году.

История 
Основан в 1906 году. Издаётся Гавайским энтомологическим обществом (Hawaiian Entomological Society) и в цифровом формате доступен (полностью все номера с 1906 года) в репозитории ScholarSpace при Гавайском университете (University of Hawaii at Manoa).
В журнале публикуются статьи о насекомых Гавайских островов и всего Тихоокеанского региона.

ISSN 
 ISSN 0073-134X

См. также 
 Список энтомологических журналов

Примечания

Ссылки 
 Сайт журнала

Научные журналы США
Энтомологические журналы